Fulltofta kan syfta på:

 Fulltofta socken – en socken i Skåne
 Fulltofta landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Fulltofta församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Fulltofta kyrka – en kyrkobyggnaD i Hörby församling
 Fulltofta – kyrkbyn i Fulltofta socken
 Fulltofta gård – en herrgård vid kyrkbyn
 Fulltofta distrikt – ett distrikt i Hörby kommun och Skåne län 2016–
 Fulltofta (naturområde) – ett naturområde i Hörby kommun
 Fulltofta gård (naturreservat) – ett av tre naturreservat i naturområdet Fulltofta
 Fulltofta-Häggenäs – ett av tre naturreservat i naturområdet Fulltofta
 Östra Fulltofta (naturreservat) – ett av tre naturreservat i naturområdet Fulltofta

Personer
 Magnhild av Fulltofta (?–~1228) ett av Skånes tre kvinnliga helgon